Хольцмаден () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Эслинген. Население составляет 2131 человек (по состоянию на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 3,09 км². Официальный код — 08 1 16 029.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга